Georges Lemaire peut désigner :
 Georges Lemaire (1853-1914), sculpteur, graveur et médailleur français ;
 Georges Lemaire (1905-1933), cycliste belge.